CSD steht für:
 Christopher Street Day, LGBT-Fest-, -Gedenk- und -Demonstrationstag
 Center for Scientific Diving (auch AWI-CSD), siehe Zentrum für Wissenschaftliches Tauchen
 Central Securities Depository, Zentralverwahrer für Wertpapiere
 Chemical Solution Deposition, deutsch ‚Chemische Abscheidung aus der Lösung‘, ein Herstellungsverfahren dünner Schichten
 Circuit Switched Data, Datenübertragungsstandard in GSM-Netzen
 Cylindrical Steam Dryer, deutsch ‚Zylindrischer Dampftrockner‘, ein Trocknungsverfahren für nachwachsende Rohstoffe mit druckaufgeladenem überhitzten Wasserdampf
 Client Service Director, häufig verwendete Bezeichnung für Kundenberater in einer Werbeagentur
 Collaborative Software Development, kollaborative Softwareentwicklung
 CSD Colo-Colo, ein Fußballverein aus der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile
 Complementary Sex Determination
 Computer Science Department, zu Deutsch Informatik-Fachbereich
 CSD Comunicaciones, ein guatemaltekischer Fußballverein aus Guatemala-Stadt
 Constant Speed Drive, ein hydraulisch-mechanisches Bauteil zur Stabilisierung der Ausgangsfrequenz eines Generators von Strahltriebwerken
 Cortical Spreading Depression, ein neurologisches Phänomen, das durch eine sich langsam ausbreitende Depolarisation der Hirnrinde (Cortex) gekennzeichnet ist; siehe Streudepolarisierung
 Cumulative Spectral Decay
 Customer Satisfaction Development, Entwicklung der Kundenzufriedenheit; siehe Kundenzufriedenheit
 United Nations Commission on Sustainable Development; siehe Kommission der Vereinten Nationen für Nachhaltige Entwicklung
 Cambridge Structural Database, Datenbank für Kristalldaten von organischen und metallorganischen Verbindungen
 Carbonated Soft Drink, zu Deutsch‚ kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk
 Closed Shelter Deck, zu Deutsch‚ Schutzdecker
 CSD, Dateiendung z. B. für Csound-Projekte im XML-Format
 CSD, Serbischer Dinar (ISO-4217-Code) (bis 2006)
 Cresswell Downs Airport (IATA-Code), Flugplatz von Cresswell Downs, Northern Territory, Australien
 Computer Security Day, seit dem 30. November 1988 dem Thema Computer- und Informationssicherheit gewidmeter Tag

ČSD steht als Abkürzung  für:
 Československé státní dráhy, die 1993 aufgelöste Staatsbahn der Tschechoslowakei

csd steht für:
 Chiangmai-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), aussterbende Gebärdensprache in Chiang Mai, Thailand

CSD